Het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 19 van 2022 was de 23e editie van het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 19, een OFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. Het toernooi werd georganiseerd door de Oceania Football Confederation (OFC), de Oceanische voetbalbond. Er deden elf landen mee. Nieuw-Zeeland won het toernooi, in de finale werd Fiji met 3–0 verslagen. Nieuw-Caledonië werd derde.

Oorspronkelijk zou de 23e editie het toernooi in 2021 zijn, en daarvoor zelfs in 2020, maar het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 19 van 2021 in Samoa werd gecanceld door coronapandemie en werd vervangen door het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 19 van 2022. Dit toernooi werd eerst in augustus, daarna in juli en ten slotte gepland voor september 2022.

De top twee van dit toernooi kwalificeert zich voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 2023, dat wordt gespeeld in Indonesië.

Loting
De loting werd gehouden op 19 juli 2022.

Groepsfase
Behalve de nummers 1 en 2 kwalificeren ook de twee beste nummers 3 zich voor de knock-outfase.

Groep A

Groep B

Groep C

Ranking nummers 3

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale

Gekwalificeerd voor WK–20 
De volgende twee landen kwalificeerden zich namens de OFC voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 2023.

1 Vet betekent kampioen. Schuin betekent gastland dat jaar.

Voetbal in 2022
Voetbal in Frans-Polynesië
Oceanisch kampioenschap voetbal onder 19